Como pez guitarra se designa a varias especies de la familia Rhinobatidae y en especial a:
 el pez guitarra del Atlántico; o
 el pez guitarra americano.